Шиц — фамилия:

 Шиц, Александр Давыдович (1902—1942) — инженер-механик, один из руководителей авиационной промышленности СССР/
 Шиц, Антон Осипович — Георгиевский кавалер, генерал-майор, № 92, 19 февраля 1792.
 Шиц, Борис (род. 1978) — польский актёр театра и кино, актёр дубляжа и музыкант.
 Шиц, Иван Александрович — российский военный, командир 239 гв. тп, Герой Российской Федерации.
 Шиц, Иван Иванович (?—1828) — герой Отечественной войны 1812 года, генерал-майор, кавалер ордена Святого Георгия
 Шиц, Иоахим Антоний (1824—?) — польский писатель.
 Шиц, Этель (род. 1960) — польская актриса театра и кино, активистка еврейской диаспоры в Польше.

См. также 
 Иванов-Шиц, Илларион Александрович
 Шица

Примечания